

Hydronyme 
 La Souchez est une rivière du nord de la France en partie aujourd'hui artificialisé ou canalisé, dans une petite vallée dite val de Souchez qui connecte les collines de l'Artois et la plaine de la Lys via la Deûle. 
Elle s'appelle aussi canal de Souchez.

Toponyme 
 Souchez est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Nord-Pas-de-Calais.